Hanckovce può riferirsi a diversi toponimi della Slovacchia:
Hankovce, comune del distretto di Bardejov, nella regione di Prešov
Hankovce, comune del distretto di Humenné, nella regione di Prešov